ULL pode significar:
Universidade Lusíada de Lisboa - Instituição privada de ensino superior em Portugal
Uller - deus nórdico da justiça e do julgamento

Desambiguação